Barbas puede referirse a:
 Barbas (España), lugar español de la parroquia de La Barquera, municipio de Cerdido, provincia de La Coruña (Galicia).
 Barbas (Francia), comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela, de la región de Gran Este.